Conspiracy (произн. , сокр. CNS, ) — известная венгерская демогруппа, основанная в ноябре 2002 года участниками Digital Dynamite, Inquisition и Ümlaüt Design. Основная специализация коллектива — разработка 64-килобайтных интро для платформы PC (Windows). Творчество демогруппы отмечено призовыми местами на многих демопати, тремя статуэтками  и другими наградами.

История группы 
Дебютный релиз Conspiracy — высокотехнологичное 9-минутное интро Project Genesis, работа над которым шла 5 месяцев, — занял первое место на немецкой демопати Breakpoint в 2003 году, потеснив Farbrausch. Как впоследствии вспоминал Барна Буза, основатель и ведущий программист демогруппы, этот ошеломительный успех стал поворотным моментом, сплотившим участников Conspiracy в единую семью.

Для создания интро группа использует собственную активно развиваемую среду разработки  В творчестве Conspiracy активно эксплуатируется космическая и научно-фантастическая тематика, мотив путешествия в иные миры. Так, работа Beyond вдохновлена фильмом «Контакт» Роберта Земекиса, Binary Flow создавалась под влиянием картины «Трон», а One of These Days the Sky’s Gonna Break сами авторы описывают как «депрессивный космический нуар».

Состав группы 
В кавычках указаны никнеймы участников
 Костяк группы
 Барна «BoyC» Буза — ведущий программист, главный разработчик a.D.D.i.c.t.
 Гергей «Gargaj» Селеи — программист и музыкант, разработчик звукового движка
 Зольтан «ZooM» Сабо — главный дизайнер
 Другие участники
 Иштван «Innocent» Майор — музыкант
 Корнель «Xenophobe» Фельфёльди — музыкант
 Ласло «Vincenzo» Винце — музыкант
 Мартон «mrc!» Эклер — программист и дизайнер
 Матьяш «TrX» Терштьянски — дизайнер и типографист

Релизы группы 

Творчество Conspiracy можно условно разделить на периоды, соответствующие актуальной версии a.D.D.i.c.t., в которой разрабатывалось то или иное интро.

Примечания

Ссылки 

 
 Официальный канал группы на видеохостинге YouTube
 
 

Демогруппы